Three может означать:
 3 (число)
 Three (альбом)
 Three (серия комиксов)